C57 peut faire référence à :
 NGC 6822, une galaxie irrégulière barrée du Groupe local, noté C57 au Catalogue de Caldwell ;
 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres